Cəbrayıl kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Dzjäbrajyl, distrikt, 
 Jebrail, distriktshuvudort, Dzjäbrajyl, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar